Эрнст Тох () — американский композитор и педагог австрийского происхождения, член Национального института искусств и литературы.

Биография 

Эрнст Тох родился 7 декабря 1887 года в Вене. В Венском и Гейдельбергском университетах Тох изучал медицину и философию. Учился игре на фортепиано у Вилли Реберга во Франкфурте-на-Майне (1909-12), композиции учился самостоятельно. В 1913-29 годах сам преподавал игру на фортепиано в Мангейме, в 1929-33 годах — в Берлине.

После прихода к власти фашистов Тох покинул родину, жил в Париже, Лондоне и до конца жизни в США (с 1934 года). В 1935-36 годах читал лекции по музыкальной эстетике в Новой школе социальных исследований Нью-Йорка. С 1937 года писал музыку к фильмам, работал в Голливуде. В 1939-41 годах Тох давал уроки композиции в Университете Южной Калифорнии. Жил в Швейцарии (1950-58), затем в Санта-Монике. С 1956 года был членом Национального института искусств и литературы. Скончался 1 октября 1964 года.

Творчество 
Музыка Тоха много исполнялась в 1940-х — 1950-х в США. Он был удостоен премий за некоторые сочинения (например, премии Пулитцера за 3-ю симфонию). Музыкальный язык Тоха традиционен и носит романтический характер. Его симфонические произведения отличаются мастерством инструментовки, а фортепианные — виртуозной техникой письма.

Сочинения 
 Оперы:
 «Принцесса на горошине» (Die Prinzessin auf der Erbse, 1927, Баден-Баден)
 «Опахало» (Der Fächer, 1930, Кенигсберг)
 Последняя сказка (The Last tale, 1962, Нью-Йорк)
 Кантаты:
 «О моей родине» (An mein Vaterland, 1915)
 «Вода» (Das Wasser, 1930)
 «Кантата горьких трав» (Cantata of the bitter herbs, 1941)
 Сочинения для оркестра:
 Симфонии:
 1-я (1950)
 2-я (1953)
 3-я (1955)
 4-я (1957)
 5-я, Иевфай (1963)
 «Рапсодическая поэма» для струнного оркестра (1964)
 Симфониетта для струнных (1964)
 Увертюры:
 «Пиноккио» (1936)
 «Цирк» (Zirkus, 1954)
 Сюиты:
 Пёстрая (Bunte Suite, 1929)
 Маленькая театральная сюита (Kleine Theater-Suite, 1931)
 3 пантомимы (1964)
 Пьесы
 Музыка к фильмам
и др.

Интересные факты 
По словам его внука Лоуренса Вешлера, Эрнст Тох мог удержать в памяти длиннейшие серии чисел, переводя их в соответствующие мелодии.

Литература

Примечания

Ссылки 

Музыкальные педагоги США
Иммигрировавшие в США из Австрии
Похороненные на Вествудском кладбище
Лауреаты премии Мендельсона композитору
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии